Нуево Јукатан има више значења:

 Нуево Јукатан, Ел Хабали (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Нуево Јукатан (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику